Сан Педро Окотепек има више значења:

 Општина Сан Педро Окотепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Окотепек (Сан Педро Окотепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику